Юрий Барятинский:
 Барятинский, Юрий Никитич (ум. 1685) — боярин и воевода.
 Барятинский, Юрий Фёдорович Мочка — голова и воевода во времена правления Ивана Грозного.